Xanadu steht für:

 Shangdu (Yuan-Dynastie), Residenz von Kublai Khan
 Xanadu (Film), US-amerikanischer Musical-Film von Robert Greenwald (1980)
 Xanadu (Soundtrack), Soundtrack zum Film
 Xanadu (Lied), Titelsong des Films
 Xanadu Records, US-amerikanisches Plattenlabel (ab 1975)
 Xanadu (Band), deutsche Schlagerformation (1989–1992)
 Xanadu (Fernsehserie), französische TV-Serie (2011)
 Projekt Xanadu, Projekt für vernetzte Dokumente (1960)
 Radio Xanadu, ehemaliger Münchner Lokalsender (1984–1993, heute Energy München)
 Gebirgslandschaft auf dem Saturnmond Titan, siehe Titan (Mond) #Feste Oberfläche  
 Name des fiktiven Anwesens von Charles Foster Kane in Orson Welles’ Film, siehe Citizen Kane #Xanadu
 Xanadu Hills (Viktorialand, Antarktika)

Siehe auch:
 Xanadu-Häuser (experimentelle Kunststoffhäuser, USA)